Бернарт ван Орлей — южнонидерландский живописец.
 Бернарт де Вентадорн — трубадур, работавший при дворе Алиеноры Аквитанской.